Le terme gare peut désigner :
 la gare ;
 Gare (Luxembourg), un des 24 quartiers de Luxembourg-ville ;
 Gare, un village situé en Bosnie-Herzégovine ;
 Gare, un village situé en Serbie ;
 Gare, un village situé dans la Région du Nord du Cameroun ; 
 le quartier de la Gare, quartier du centre de Strasbourg ;

Voir aussi